Novo mesto può riferirsi a:
Novo Mesto – comune sloveno
Novo Mesto – città slovena e capoluogo dell'omonimo comune
Novo Mesto – album di Niccolò Fabi

Voci dalla grafia simile
Nové Město – quartiere di Praga
Nové Mesto – quartiere di Bratislava

Pagine correlate
Nove Mesto